C13 steht für:

 Viseon C13, ein Reisebus von Viseon aus dem Jahr 2010
 Hauptstraße C13, eine Straße in Namibia
 eine Kaltgeräte-Steckerkupplung, siehe Gerätestecker #Kaltgerätestecker IEC-60320 C13/C14
 Caldwell 13, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog
 C13, stabiles Isotop des Kohlenstoffs

Siehe auch:
 δ13C

C13